Francois Louw – ex rugbista a 15 sudafricano
 Stephan Louw – lunghista namibiano
 Wilco Louw – rugbista a 15 sudafricano